Бычко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бычко, Валентин Васильевич (1912—1994) — советский поэт, прозаик, драматург, переводчик, автор произведений для детей.
 Бычко, Игорь Валентинович (род. 1931) — советский философ, доктор философских наук, профессор, педагог.